Bill Brown peut désigner :

 Bill Brown (1912-2008), joueur australien de cricket ;
 Bill Brown, écrivain américain de science-fiction, auteur de Couvée Astrale ;
 Bill Brown (1920-), homme politique australien ;
 Bill Brown (1931–2004), footballeur écossais ;
 Bill Brown (1936-), linebacker ;
 Bill Brown, coureur NASCAR ;
 Bill Brown (1938-), footballeur américain ;
 Bill Brown (1925-), athlète  américain ;
 Bill Brown (1942-), footballeur australien ;
 Bill Brown (1943-), footballeur anglais ;
 Bill Brown, critique littéraire, professeur de littérature à l'Université de Chicago ;
 Bill Brown (1969-), compositeur américain ;
 Bill Brown, réalisateur américain ;
 Bill Brown (1893–1965), joueur de baseball ;
 Bill Brown (1947-), « broadcaster » ;
 Bill Brown (1951-), joueur et entraîneur de basketball ;
 Bill Brown (1899-1967), homme politique néo-zélandais ;
 Bill Brown (1944-), homme politique américain d'Oklahoma.